Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Silvia Farina et Francesca Schiavone.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Varsovie
Sport en Pologne en 2004
Tennis en avril 2004
Tennis en mai 2004